Ce tableau présente les résultats par saison du Manchester United Football Club dans les diverses compétitions nationales et internationales depuis la saison 1886-1887 (lorsque le club, alors connu sous le nom de Newton Heath LYR FC, fait sa première entrée dans la FA Cup). Les compétitions comme la Coupe du Lancashire et la Manchester and District Challenge Cup ne sont pas incluses en raison de leur faible importance par rapport à la FA Cup et la Coupe de la ligue anglaise de football.

Le club a notamment remporté le championnat anglais vingt fois, la FA Cup douze fois, la League Cup cinq fois, le Community Shield vingt fois (dont quatre en commun), la Ligue des champions trois fois ainsi que la Coupe des coupes, la Ligue Europa, la Supercoupe de l'UEFA, la Coupe intercontinentale, et la Coupe du monde des clubs une fois. Le club n'a jamais été plus bas que de la deuxième division depuis son entrée dans la Fédération anglaise de football. À l'issue de la saison 2019-2020, le club a joué un total de  matchs de compétition.

Légende du tableau 

Les changements de divisions sont indiqués en gras.

 Première division = Division 1 (jusqu'en 1992) puis Premier League (depuis 1992)
 Deuxième division = Division 2 (jusqu'en 1992) puis Division 1 (1992-2004) puis Championship (depuis 2004)

 C1 = Coupe des clubs champions européens (jusqu'en 1992) puis Ligue des champions (depuis 1992)
 C2 = Coupe des coupes (1960-1999)
 C3 = Coupe des villes de foires (1955-1971) puis Coupe UEFA (1971-2009) puis Ligue Europa (depuis 2009)

Bilan toutes compétitions confondues

Notes et références

Notes

Références 

Manchester United Football Club
Manchester United